Irene Crepaz – politica austriaca
 Jakob Crepaz-Maidl – scultore italiano
 Lukas Crepaz – hockeista su ghiaccio italiano
 Lucia Fronza Crepaz – politica italiana
 Martin Crepaz – ex hockeista su ghiaccio italiano